Бори́с Молча́нов:
 Молчанов, Борис Захарович (1912—1984) — советский актёр. Заслуженный артист РСФСР.
 Молчанов, Борис Иванович (1954—2022) — советский хоккеист.
 Молчанов, Борис Николаевич (1938—1993) — советский и российский художник-график.